

Geografia

Austria 
 Sankt Lorenz – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Zobacz też 
 St. Lorenz
 Święty Wawrzyniec